Wieczór Trzech Króli, ang. Twelfth Night, or What You Will – sztuka i jej adaptacje
 Wieczór Trzech Króli (film)
 Objawienie Pańskie